- — фамилия:

 Литвин-Седой, Зиновий Яковлевич  (1879—1947) — советский партийный и государственный деятель; отец М. З. Литвтина-Седого.
 Литвин-Седой, Михаил Зиновьевич (1917—1996) — советский и российский учёный в области механики.
 См. также 
 Литвин